Oreohelix hendersoni är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1912. Oreohelix hendersoni ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
hendersoni